Theobald I. bezeichnet folgende Personen:

Theobald I. (Blois) (genannt der Betrüger; ~910–975), Vizegraf von Blois und Tours
Theobald I. (Champagne) (~1010–1089), Graf von Blois und Graf von Meaux, Troyes
Theobald I. (Bar) (~1158–1214), Graf von Bar
Theobald I. (Lothringen) (~1191–1220), Herzog von Lothringen
Theobald I. (Navarra) (1201–1253), Graf von Champagne, König von Navarra